Magic Bus – Autobus che a partire dalla fine degli anni cinquanta e fino alla fine dei settanta trasportarono a prezzi modici hippie, freak e saccopelisti da Londra o Amsterdam all'India.
Magic Bus – singolo dei The Who del 1968, dall'album Magic Bus: The Who on Tour
Magic Bus – studio di animazione giapponese
 Magic Bus – autobus abbandonato nel Parco nazionale di Denali dove visse Christopher McCandless 
 Magic Bus – libro di Rory MacLean del 2006 che descrive i viaggi in India con gli autobus detti Magic Bus degli anni sessanta e settanta
 Ricatto dei superstiti (Magic Bus) – episodio della prima stagione di Top secret

Note